Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji Malaysian Open 2013 nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla tchajwanská hráčka Sie Su-wej, která ve čtvrtfinále podlehla Američance Bethanii Mattekové-Sandsové.

Vítězkou se stala nenasazená česká tenistka Karolína Plíšková, která ve finále zdolala Bethanii Mattekovou-Sandsovou po třísetovém průběhu zápasu 1–6, 7–5 a 6–3. Ve věku 20 let a 11 měsíců tak na okruhu WTA Tour získala premiérový titul. Připsání 280 bodů Plíškovou v následné pondělní klasifikaci WTA ze 4. března poprvé v kariéře posunulo do první světové stovky, když figurovala na 84. místě.

Nasazení hráček 
  Caroline Wozniacká (1. kolo)
  Sie Su-wej (čtvrtfinále)
  Anastasija Pavljučenkovová (semifinále)
  Ajumi Moritová (semifinále)
  Misaki Doiová (2. kolo)
  Donna Vekićová (1. kolo)
  Eleni Daniilidouová (2. kolo)
  Kristýna Plíšková (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze 

| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= C Feuerstein
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=4
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Ka Plíšková
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= C Dellacqua
| RD1-score06-1=3
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Brianti
| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=5
| RD1-team08= M Doi
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= A Morita
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Ç Büyükakçay
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=1
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11=Q
| RD1-team11= N Luangnam
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=61
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= S-s Čeng
| RD1-score12-1=3
| RD1-score12-2=77
| RD1-score12-3=2

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= O Rogowska
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3=2
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= L Kumkhum
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=6

| RD1-seed15= 
| RD1-team15= J Bejgelzimer
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3=3
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= E Daniilidou
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=6

| RD2-seed01=Q
| RD2-team01= Č Wang
| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=2
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02={{nowrap| P Mayr-Achleitner}}
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ka Plíšková
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=79
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=5
| RD2-team04= M Doi
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=67
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= A Morita
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= N Luangnam
| RD2-score06-1=3
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07=Q
| RD2-team07= L Kumkhum
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=7
| RD2-team08= E Daniilidou
| RD2-score08-1=2
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01=
| RD3-score01-1=5
| RD3-score01-2=1
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= Ka Plíšková
| RD3-score02-1=7
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= A Morita
| RD3-score03-1=67
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04=Q
| RD3-team04= L Kumkhum
| RD3-score04-1=79
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=1

| RD4-seed01= 
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= A Morita
| RD4-score02-1=0
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

Dolní polovina 

| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= K-č Čchang
| RD1-score06-1=1
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= V Duševina
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=66
| RD1-seed08=3/WC
| RD1-team08=
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=WC
| RD2-team05= B Mattek-Sands
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=
| RD2-team06= J-j Tuan
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Š Čang
| RD2-score07-1=2
| RD2-score07-2=2
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= S-w Sie
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= A Barty
| RD3-score01-1=2
| RD3-score01-2=0
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=3/WC
| RD3-team02=
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=WC
| RD3-team03= B Mattek-Sands
| RD3-score03-1=7
| RD3-score03-2='''6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= S-w Sie
| RD3-score04-1=5
| RD3-score04-2=2
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=3/WC
| RD4-team01=
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=WC
| RD4-team02=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry

Malaysian Open
WTA Tour 2013
Sport v Malajsii v roce 2013